Beneath – album degli Amoral del 2012
Beneath – film diretto da Dagen Merrill del 2007
Beneath – film diretto da Larry Fessenden del 2013
Beneath – film diretto da Ben Ketai del 2013